Аланья — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія
 Аланья-Вальсезія — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі

 Роберто Аланья — французький співак італійського походження (тенор).